św. Pelagia z Antiochii (zm. ok. 284-305) – męczennica, święta katolicka i prawosławna
 św. Pelagia z Tarsu (zm. ok. 304) – męczennica i święta Kościoła greckokatolickiego
 św. Pelagia Pokutnica (zm. ok. 457) – grzesznica i pokutnica, święta katolicka i prawosławna
 św. Pelagia (Sieriebriennikowa) (1809-1884) – święta mniszka prawosławna
 św. Pelagia (Tiestowa) (1887-1944) – święta mniszka prawosławna